Пасјак може бити:

 Пасјак (Крушевац), насеље града Крушевца, Србија
 Пасјак (Гњилане), насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија
 Пасјак (Матуљи), насеље у општини Матуљи, Хрватска

Види још 

 Пајсак (до 1979. – Пасјак, до 1965. исто – Пајсак), насеље у општини Трстеник, Србија